Месий (Messius) е име на:
 Гай Месий, народен трибун 57 пр.н.е.
 Гай Месий Квинт Деций Траян (Деций), римски император (249-251)
 Квинт Херений Етруск Месий Деций (Херений Етруск), римски император (249-251); по-големият син на имп. Деций
 Гай Валенс Хостилиан Месий Квинт (Хостилиан), римски император (249-251); по-младият син на имп. Деций
 Луций Месий Рустик, суфектконсул 114 г.
 Тит Месий Екстрикат (префект), преториански префект 210 г., баща на консула от 217 г.
 Тит Месий Екстрикат, консул 217 г.
 Месий Феб Север, философ, консул 470 г.
 Арузиан Месий, римски граматик от 4 век
 Месий Максим, близък приятел на Плиний Млади

Други:

 Лионел Меси (* 1987), аржентински футболист

Вижте също 
 Месия, религия
 Месия, оратория